Elya kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Eliá (periodiskt vattendrag), Eparchía Lefkosías, 
 Eliá (ort), Eparchía Lefkosías, 

Robotskapade Cypernförgreningar